Slovo eroze má více významů:

 eroze – přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu, například půdní eroze
 eroze (systémová dynamika) v systémové dynamice jev, který následuje překmit a předchází kolaps
 eroze (dermatologie) – druh porušení pokožky 
 Genetická eroze – vytrácení genetické variability z populace
 Eroze (stomatologie) – druh poškození zubních tkání

Související články 
 ablace
 koraze
 koroze

Externí odkazy